

Cinema e televisione
James Craig (1912-1985) – attore statunitense

Politica
James Craig (1871-1940) – politico nordirlandese, 1st Viscount Craigavon, primo ministro dell'Irlanda del Nord dal 1921 al 1940
James Craig (1906-1974) – politico nordirlandese, 2nd Viscount Craigavon, figlio del precedente
James Craig (1931-1974) – politico nordirlandese, fondatore del Partito Unionista Democratico

Sport
Jim Craig (n. 1943) – ex calciatore scozzese

Altri
James Craig (1739-1795) – architetto e urbanista scozzese